

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Grayling (Alaska)
 Grayling (Michigan)

Persoon 
 Chris Grayling (1962), Brits politicus